Ascalaph Designer — программа молекулярного моделирования общего назначения. Она предоставляет графическое окружение для консольных программ квантовой и классической механики Firefly, CP2K и MDynaMix, имеет возможности для конструирования молекулярных моделей, конформационной оптимизации и молекулярной динамики. Firefly/PC GAMESS предоставляет широкий ряд квантовохимических методов.

Основные возможности

Область применения

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница

Программное обеспечение вычислительной химии
Молекулярная физика
Квантовая химия
Теоретическая физика